Ferra ist der Familienname folgender Personen:

 Andriana Ferra (* 1988), griechische Sprinterin
 Margarita Ferrá de Bartol († 2013), argentinische Politikerin
 Ilir Ferra (* 1974), österreichischer Schriftsteller und Übersetzer
 Vera Ferra-Mikura (1923–1997), österreichische Kinder- und Jugendbuch-Autorin